John Christensen kan avse:

 John Christensen (konstnär)
 John Christensen (landhockeyspelare)
 John Christensen (tidningsman)
 John Christensen (tyngdlyftare)